20-й чемпионат Эстонии по футболу (Мейстрилига 2010) проходил в 2010 году с 9 марта по 6 ноября. По его итогам таллинская Левадия не смогла защитить свой чемпионский титул.

Информация о командах 
В чемпионате, как и в прошлых сезонах, принимали участие 10 команд, игравшие между собой в четыре круга.

Дебютантом сезона стал «Лоотус» из Кохтла-Ярве.

География участников

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры 
По состоянию на 6 ноября 2010 года (конец чемпионата)

Примечания

Ссылки 
Сайт лиги

Чемпионат Эстонии по футболу
Спорт в Эстонии в 2010 году
Эстония 0